Сергей Черник:
 Черник, Сергей Иванович (1960—2007) — советский и российский турист-водник и альпинист, тренер.
 Черник, Сергей Викторович (род. 1988) — белорусский футболист.